Битва при Мохаче:
 Битва при Мохаче (1526) — победа османских войск над венгерской армией
 Битва при Мохаче (1687) — поражение османских войск от австрийской армии в ходе Великой Турецкой войны